Brackett bezeichnet 

 Brackett (Mondkrater), einen nach Frederick Sumner Brackett benannten Mondkrater
 Brackett (Wisconsin), einen Ort im Eau Claire County, Wisconsin, Vereinigten Staaten
 Brackett Field, einen Flughafen in Kalifornien

Brackett ist der Familienname folgender Personen: 
 Charles Brackett (1892–1969), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Edward A. Brackett (Edward Augustus Bracket; 1818–1908), US-amerikanischer Bildhauer
 Frederick Sumner Brackett (1896–1988), US-amerikanischer Astronom (Brackett-Serie)
 Gary Brackett (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 John Brackett (1842–1918), US-amerikanischer Politiker
 Leigh Brackett (1915–1978), US-amerikanische Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Walter M. Brackett (1823–1919), US-amerikanischer Maler

Siehe auch:
 Brackett Lake, Bracket